ЖФК «Торпедо» — женский футбольный клуб из Москвы. Участник чемпионата России и Кубка России 2014—2017 гг.

История 
Команда образовалась в 2013 году из молодых игроков и из ветеранов женского футбола. Идея создания принадлежит нынешнему руководителю — генеральному директору ЖФК «Торпедо» Федору Александровичу Фабиано, он же тренер.

Днём рождения клуба следует считать 28 июля 2013 года. В этот день прошла первая игра ЖФК «Торпедо» против команды «Зоркий» (Красногорск) — 3:1.

Была проведена встреча между командой ЖФК «Торпедо» и мужской командой ветеранов «Спартака» во главе с Фёдором Черенковым.

В 2013 году команда участвовала только в любительских турнирах. В первый же год «Торпедо» выиграло Кубок Красногорска 2013.

Сезон 2014 команда провела в Чемпионате России, по итогам которого команда заняла 6 место. Параллельно с этим команда принимала участие в различных любительских турнирах. Лучшим достижением стало 2 место на Кубок Главы Красногорского района.

С 2018 года команда сотрудничает с «Юность Москвы» и носит название «Юность Москвы-Торпедо».

11 сентября 2018 в СШОР «Юность Москвы» по футболу «Торпедо» была проведена первая тренировка для девочек 2009 года рождения, на неё пришли 4 девочки.

В 2021 году в школе занимаются следующие возраста: 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 года рождения.

Достижения 
 Обладатель Кубка Красногорска, 2013 год
 2 место на Кубке главы Красногорского района 2014
 3 место на Чемпионате России, 1 Лига, Зона Запад 2015
 2 место на Чемпионате России, 1 Лига, Зона Запад 2016

Статистика выступлений

Кубок России по футболу среди женщин

2014 
 2014 | 1ОТ | ЦСКА-Торпедо (Москва) 3:0

2015 
 2015 | 1/32 финала | Спартак-2 (Москва)-Торпедо 0:2 (Летюшова )
 2015 | 1/16 финала | ЖФК Иваново-Торпедо 1:4 (Бычкова , Абдрахманова )
 2015 | 1/8 финала | Торпедо-Чертаново 0:4

2016 
 2016 | 1/16 финала | Торпедо — Сокол 2:1 (Торпедо: Солодовникова , Чернышева  / Сокол: Шумкова )
 2016 | 1/8 финала |  ЦСКА-Торпедо 1:2 ДВ (Торпедо: Кондрахина  / ЦСКА: Симановская —2)

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы